Independent er et engelsk ord, der betyder uafhængig og kan forbindes med flere artikler:

 The Independent – engelsk avis.
 Indepedent (tøjmærke) – et tøjmærke
 Independence Day (Uafhængighedsdagen) – nationaldagen i USA
 Independence Day (sang) – en sang lavet af sangeren Elliott Smith